Ophiocara är ett släkte av fiskar. Ophiocara ingår i familjen Eleotridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Ophiocara